Hoernes är ett efternamn, som burits av bland andra: 

 
 Rudolf Hoernes (1850–1912), österrikisk geolog och paleontolog

Tyska efternamn